Estado do Norte (Sudão)
 Northern State — grupo feminino estadunidense de rap
No plural:
 Região Norte (Estados Unidos)
 União (Guerra Civil Americana)
 Região Norte do Brasil

Desambiguações de topônimos